Натуральне число 1115
 1115 рік до нашої ери
 1115 рік нашої ери